Búrfell (isl. ‚Speisekammerberg‘) ist der Name zahlreicher Berge in Island, u. a.:

 Búrfell (Grímsnes og Grafningur), in der Gemeinde Grímsnes og Grafningur
 Búrfell (Þjórsá), im Süden Islands am Fluss Þjórsá
 Búrfell (Snæfellsbær), im Westen Islands in der Gemeinde Snæfellsbær, südlich von Hellissandur
 Búrfell í Þingvallasveit, im Süden Islands, nördlich des Sees Þingvallavatn
 Búrfell (á Mývatnsöræfum), östlich des Mývatn
 Búrfell (Hafnarfjörður), südöstlich von Hafnarfjörður im Westen Islands